Ansonia est un genre d'amphibiens.

Toponyme 

 Ansonia est une ville du Connecticut ;
 Ansonia est un quartier de New York ;
 Ansonia, village situé en Ohio.